Název Sedlo nese více hor:

 Sedlo (České středohoří), dvojvrcholový kopec v Českém Středohoří v okrese Litoměřice,
 jeho vyšší vrchol se nazývá Sedlo
 jeho nižší vrchol se nazývá Malé Sedlo
 Sedlo (Šumavské podhůří), vrch v předhůří Šumavy v okrese Klatovy u města Sušice; na vrcholu se nalézá Hradiště na Sedle, pozůstatky keltské skalní pevnosti
 Sedlo (Ústí nad Labem), jeden z místních vrcholů v Ústí nad Labem